Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Каміла Джорджі.

Флавія Пеннетта у 32 роки стала найстаршою переможницею турніру з часів Штеффі Граф 1996 року, перемігши у фіналі Агнешку Радванську з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

 Лі На (півфінал)
 Агнешка Радванська (фінал)
 Вікторія Азаренко (2 коло)
 Марія Шарапова (3 коло)
 Анджелік Кербер (2 коло)
 Симона Халеп (півфінал)
 Єлена Янкович (чвертьфінал)
 Петра Квітова (4 коло)
 Сара Еррані (3 коло)
 Каролін Возняцкі (4 коло)
 Ана Іванович (3 коло)
 Домініка Цібулкова (чвертьфінал)
 Роберта Вінчі (3 коло)
 Карла Суарес Наварро (3 коло)
 Сабіне Лісіцкі (2 коло)
 Саманта Стосур (3 коло)
 Слоун Стівенс (чвертьфінал)
 Ежені Бушар (4 коло)
 Кірстен Фліпкенс (2 коло)
 Флавія Пеннетта (переможниця)
 Анастасія Павлюченкова (3 коло)
 Алізе Корне (4 коло)
 Катерина Макарова (3 коло)
 Кая Канепі (2 коло)
 Сорана Кирстя (2 коло)
 Луціє Шафарова (3 коло)
 Світлана Кузнецова (3 коло)
 Клара Закопалова (2 коло)
 Даніела Гантухова (2 коло)
 Олена Весніна (2 коло)
 Магдалена Рибарикова (3 коло)
 Гарбінє Мугуруса ''(2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Нотатки 

a.  Марія Тереса Торро Флор advanced to the second round after Галина Воскобоєва was forced to retire in the second set with an upper respiratory infection.
b.  Кейсі Деллаква received a walkover into the quarterfinals after Лорен Девіс знялась from the tournament because of food poisoning.
c.  Сільвія Солер-Еспіноса advanced to the second round after Надія Петрова was forced to retire in the first set with a lower right leg injury.

Примітки

Посилання 
General

BNP Paribas Open 2014
BNP Paribas Open